« Gümüş » signifie argent en turc ;

Titre 

Gümüş, est une série télévisée turque des années 2000.

Patronyme 

 Esra Gümüş (1982-), est une joueuse de volley-ball turque.
 Ferit Gümüş (1981-), est un joueur turc de basket-ball en fauteuil roulant.
 Sinan Gümüş (1994-), est un footballeur -turc.

Voir aussi 
 
Homonymie de patronyme turc